Царская Ветка, Царская ветка:
 Царская Ветка — раннее название современной Веткиной улицы, расположенной на севере Москвы в районе Марьина Роща Северо-восточного административного округа.
 «Царская ветка» — название железной дороги соединяющей Санкт-Петербург с Царским Селом.

Примечания